

R 

R
Musiklabel R